Дердо — фамилия.

Известные носители:
 Дердо, Александр Викторович (род. 1979) — украинский футбольный арбитр.
 Дердо, Виктор Григорьевич (род. 1954) — советский и украинский футбольный арбитр.